Фризен (, ) — английская и немецкая фамилия. Известные носители:

 Фризен, Генри Джордж — канадский эндокринолог, почётный профессор университета Манитобы, открыватель пролактина человека.
 Фризен, Джил (1937-2012) — американский продюсер, с 1977 по 1990 руководитель фирмы звукозаписи A&M Records.
 Фризен, Рихард фон (1808—1884) — барон, саксонский политический деятель.
 Фризен, Ханс (род. 1949) — мексиканский футболист немецкого происхождения.

Топоним 
 Фризен — коммуна в департаменте Верхний Рейн (Франция)